Turn Up the Radio употребляется в следующих статьях:
 «Turn Up the Radio» (песня Мадонны) — песня американской певицы Мадонны из альбома MDNA.
 «Turn Up the Radio» (песня Autograph) — песня американской рок-группы Autograph из альбома Sign In Please.
 «Turn Up the Radio» — песня американской рок-группы Jupiter One из альбома Jupiter One.
 «Turn Up the Radio» — песня американской рок-группы Die Trying из альбома Die Trying.